Francja:
 Lutter – miejscowość

Niemcy:
 Lutter – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Eichsfeld
 Lutter am Barenberge – miasto (Flecken) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Goslar
 Lutter am Barenberge – dawna gmina zbiorowa (Samtgemeinde) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Goslar
 Lutter – rzeka, dopływ Ems
 Lutter – rzeka, dopływ Lachte
 Lutter – rzeka, dopływ Schunter

Zobacz też :
 Luther